Meade é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Meade (Dakota do Sul)
Condado de Meade (Kansas)
Condado de Meade (Kentucky)

Desambiguação